Кубок шести наций 2003 — четвёртый по счёту турнир шести наций и 109-й если считать вместе с Кубком домашних наций и Кубком пяти наций. Победу одержала сборная Англии, выигравшая большой шлем. Позже англичане стали победителями Чемпионат мира того же года. Сборная Италии впервые в своей истории обыграла сборную Уэльса (30:22) и заняла пятое место в итоговой таблице.

Впервые с введения нового формата соревнования в последнем матче турнира встретились команды, которые ранее выиграли все четыре своих матча. Таким образом, в противостоянии сборных Англии и Ирландии решалось не только то, кто будет победителем, но и то, кто выиграет большой шлем и тройную корону.

Участники

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Инцидент с красной ковровой дорожкой 
Перед решающим матчем между сборными Англии и Ирландии президент Ирландии Мэри Макэлис должна была пройти по красной ковровой дорожке, чтобы поприветствовать сборную страны. Английская сборная выстроилась по левую сторону от тоннеля, которая считалась счастливой для ирландцев. Когда капитана сборной Англии Мартина Джонсона попросили переместиться на правую сторону поля, тот отказался, и сборная Ирландии выстроилась левее англичан. На правой половине поля никого не осталось и президенту пришлось пройти по газону вместо ковровой дорожки, таким образом нарушив протокол. На следующий день Ирландский регбийный союз принёс президенту извинения за то, что сборная Англии «нарушила установленный протокол». Перед Чемпионатом мира 2011 Мартин Джонсон объяснил свой отказ традицией выстраиваться на той стороне поля, где разминалась команда и тем, что он не знал установленного протокола и он с готовностью бы перешёл на правую сторону поля, если бы его об этом попросил судья матча, а не «случайный человек».

Примечания

Ссылки 
 Кубок шести наций 2003 на официальном сайте турнира

Кубок шести наций